Johannes Nikel ist der Name folgender Personen:

* Johannes Simon Nikel (1863–1924), deutscher Theologe und Hochschullehrer 

Siehe auch:
 Hans A. Nikel (eigentlich Johannes Nikel; 1930–2018), deutscher Verleger, Herausgeber und Künstler
 Hannes Nikel (eigentlich Johannes Maria Bernhard Nikel; 1931–2001), deutscher Filmeditor